Bieg na 3000 m z przeszkodami – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrana w dniach 15–17 sierpnia 2008 roku.

Terminarz 
Według czasu w Chinach (UTC+8)

Przebieg zawodów

Runda 1

Finał 

(OR = Rekord olimpijski; NR = Rekord kraju; PB = Rekord osobisty; SB = Najlepszy wynik w sezonie; AR = Rekord obiektu)

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008